Bernard Pacaud (1947-) est un chef cuisinier français ;
Christophe Pacaud (1961-) est un journaliste sportif français ;
Édouard-Louis Pacaud (1815-1889) est un avocat et homme politique québécois ;
Ernest Pacaud (1850-1904) est un avocat, journaliste et éditeur de journal canadien ;
Jacqueline Pacaud (1922-2012) est une actrice française ;
Lucien Turcotte Pacaud (1879-1960) est un avocat et homme politique fédéral canadien ;
Raoul Pacaud (1862-1932) est un homme politique français ;
Stanislas Pacaud (1892-1945) est un résistant français ;
Suzanne Pacaud (1902-1988) est une psychologue du travail française.

Lien externe